Chaumont (Neuchâtel), een Zwitserse gemeente
Chaumont (Luxemburg), een gehucht in de deelgemeente Hompré van de Belgische gemeente Vaux-sur-Sûre.
Chaumont (Namen), een gehucht in de Belgische gemeente Florennes.
Chaumont-Gistoux, een gemeente in de Belgische provincie Waals-Brabant.
Chaumont (Waals-Brabant), een plaats in de gelijknamige Belgische gemeente.

 Chaumont (Cher)
 Chaumont (Haute-Marne)
 Chaumont (Orne)
 Chaumont (Haute-Savoie)
 Chaumont (Yonne)
ook:
Chaumont-d'Anjou, Maine-et-Loire
Chaumont-devant-Damvillers, Meuse
Chaumont-en-Vexin, Oise 
Chaumont-la-Ville, Haute-Marne
Chaumont-le-Bois, Côte-d'Or
Chaumont-le-Bourg, Puy-de-Dôme
Chaumont-Porcien, Ardennes
Chaumont-sur-Aire, Meuse
Chaumont-sur-Loire, Loir-et-Cher
Chaumont-sur-Tharonne, Loir-et-Cher